Президентские выборы в Гвинее-Бисау проходили 24 ноября 2019 года. Во 2-й тур вышли кандидат от левой партии «ПАИГК» Домингуш Симойнш Перейра и кандидат от партии «Движение Демократическая альтернатива G-15» Умару Сисоку Эмбало. Второй тур был назначен на 29 декабря 2019 года, действующий президент страны Жозе Мариу Ваш занял в первом туре четвёртое место из 12 кандидатов. 

29 декабря 2019 года Умару Сисоку Эмбало одержал победу во втором туре над Симойншем Домингушем Перейрой с результатом 53,55 % голосов избирателей.

Результаты

Примечания 

Выборы в Гвинее-Бисау
Гвинея-Бисау
2019 год в Гвинее-Бисау